Норман Вашингтон Мэнли,  (4 июля 1893 — 2 сентября 1969) — кавалер ордена Национальный герой Ямайки, государственный деятель Ямайки, главный министр Ямайки с 1955 по 1962 год, учредитель и первый лидер Народной национальной партии. Отец Майкла Мэнли.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа Иисуса (Оксфорд)
Стипендиаты Родса
Члены Народной национальной партии Ямайки
Политики XX века